Seleucja, Seleukia lub też Seleukeja (Seleúkeia gr. Σελεύκεια) – nazwy poszczególnych miast pochodzące od imienia Seleukos, założonych przez władców z dynastii Seleucydów na obszarze ich ogromnego państwa.

 Seleucja nad Eulajosem – grecka nazwa perskiej Suzy nadana przez Seleukidów
 Seleucja nad Tygrysem – druga stolica państwa Seleukidów położona nieopodal Babilonu i Ktezyfonu
 Seleucja Pieria – port Antiochii syryjskiej u ujścia Orontesu, obecnie Samandağı (Turcja), stolica biskupstwa tytularnego
 Seleucja nad Belusem (ad Belum) – w pobliżu Apamei nad Orontesem, obecnie Suqailabiyya (Syria)
 Seleucja nad Eufratem – wcześniejsza nazwa miasta Zeugmy w Kommagenie (k. dzis. Gaziantep w Turcji)
 Seleucja nad Kalykadnosem (ad Calycadnum) – w Cylicji, później znana jako Seleucja w Izaurii albo Seleucja Tracheotis, obecnie Silifke/Selefke (Turcja)), stolica biskupstwa tytularnego
 Seleucja nad Meandrem (ad Maeandrum) – miasto starożytne w Karii (obecnie tureckie Aydın)
 Seleucja nad Pyramosem (ad Pyramum) – wcześniejsza nazwa Mopsuestii (w obecnej tureckiej prowincji Adana)
 Seleucia Sidera (Ferrea) – starożytne miasto w Pizydii i stolica biskupstwa tytularnego (Selef w Turcji)
 Seleucja (Pamfilia) – starożytne miasto w Pamfilii, obecnie stanowisko archeologiczne Bucakşeyhler w Turcji
 Seleucja Nadmorska – obecnie Samandağ (Turcja)
 Seleucja nad Hedyphonem – stanowisko archeologiczne koło Kirkuku (Irak)
 Seleucia – grecka nazwa palestyńskiego miasta Abila opodal współczesnego Irbidu (Jordania)

Zobacz też 
 Seleucydzi
 Antiochia